Нополо има више значења:

 Нополо (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Нополо (Лорето), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику